Norbert Milleret, né le  à Reims (Marne) et mort pour la France le  à Grandpré (Argonne) , est un étudiant en droit et membre de l'Action française.

Présentation 
Il est le fils de René Louis Constant Milleret, colonel et vétéran de la guerre franco-prussienne de 1870, et de Julie Adrienne Larrieu.

Il étudie au collège Saint-Joseph de Reims à partir de l'âge de sept ans, puis effectue une année au collège de Maria Hilf à Schwytz en Suisse. Il entre ensuite au collège de Wimbledon en Angleterre où il passe plusieurs années. Il revient plus tard en France et étudie à l'école Saint-Louis de Gonzague à Paris et passe les épreuves du baccalauréat latin-langues à la Sorbonne.

Il participe aux manifestations pour la mémoire de Jeanne d'Arc dans le cadre de l'affaire Thalamas. Tout comme son père, il est membre de l'Action française. Il est arrêté et condamné à trois mois de prison pour outrages aux forces de l'ordre, à la prison de la Santé. Lors de l'affaire Bernstein, il est blessé durant les manifestations.

En 1912, il effectue son service militaire avec l'escadron de Saint-Georges puis est incorporé au 5e régiment de cuirassiers à Tours.

Il s'inscrit à l'Institut catholique de Paris comme étudiant en droit entre 1913 et 1914 avant de se destiner à une carrière militaire.

Pendant la Première Guerre mondiale, il participe à la bataille de la Marne comme cuirassier. Norbert Milleret fit une demande pour passer ensuite à l'infanterie et combattre dans les tranchées. Il est affecté comme sous-lieutenant au 125e régiment d'infanterie. Au fil des combats, il est promu lieutenant, obtient deux citations et reçoit la croix de guerre.

Un éclat d'obus le tue sur le coup le  à Grandpré. Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume.

Distinctions

Notes et références

Bibliographie 
 : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

 

Titulaire de la croix de guerre 1914-1918
Chevalier de la Légion d'honneur
Mort pour la France
Personnalité de l'Action française
Militaire français mort au combat lors de la Première Guerre mondiale
Naissance en août 1891
Décès en octobre 1918
Décès à 27 ans
Élève du lycée Saint-Joseph de Reims
Élève du lycée Saint-Louis-de-Gonzague
Étudiant de l'Institut catholique de Paris